Чока () — город в Сербии, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, административный центр общины Чока, находится в историко-географической области Банат.

Население города по переписи 2002 года — 4707 человек, из них 3799 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,4 лет (38,6 года у мужчин и 42,1 года у женщин). Всего в городе 1802 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,61.

Этот город главным образом населён венграми и сербами. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей Чока.

Примечания

Ссылки 
 Csóka — Чока

Города Воеводины